Беренд () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Беренд, Алиса (1875—1938) — немецкая писательница, старшая сестра Шарлотты Беренд-Коринт.
 Беренд, Герман Генрих (1898—1987) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-майор.
 Беренд, Густав (1847—1925) — немецкий медик, дерматолог, венеролог и педагог.
 Беренд, Зигфрид (1933―1990) ― немецкий гитарист и композитор.
  (род. 1930) ― венгерский историк, президент Венгерской академии наук.
 Беренд, Фред (род. 1965) ― люксембургский шахматист.
 Беренд, Хильда (1917—2000) — английский экономист.
 Беренд, Эльвира Баяхметовна (урожд. Сахатова, род. 1965) — люксембургская, ранее советская и казахстанская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1995).

 Беренд-Коринт, Шарлотта (1880—1967) — немецкая художница, супруга художника Ловиса Коринта.